Plaats in Indonesië
 Tanjung Mulya (Xiv Koto), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tanjung Mulya (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi

Zie ook 
 Tanjungmulya, doorverwijspagina